III liga polska w piłce nożnej (2022/2023)/Grupa IV – 7. edycja rozgrywek czwartego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reformie przeprowadzonej w 2016 roku, która zredukowała liczbę grup z 8 do 4. Bierze w niej udział 18 drużyn z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Zasady rozgrywek 
W III lidze sezonu 2022/2023 biorą udział drużyny, podzielone na zasadzie terytorialnej na 4 grupy:

 grupa I (województwa: łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie),
 grupa II (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie),
 grupa III (województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie),
 grupa IV (województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie).

Mistrzowie każdej z grup uzyskają awans na poziom centralny – do II ligi. Cztery ostatnie drużyny spadną na poziom wojewódzki – do odpowiedniej terytorialnie grupy IV ligi. 

Drużyny, które wycofają się z rozgrywek po rozegraniu mniej niż 50% spotkań, będą automatycznie relegowane o dwa szczeble ligowe niżej (do klasy okręgowej) i przesunięte na koniec tabeli, a osiągnięte przez nie rezultaty będą anulowane. Drużyny, które wycofają się z rozgrywek po rozegraniu 50% lub więcej spotkań, również zostaną automatycznie relegowane o dwa szczeble ligowe niżej i przesunięte na koniec tabeli, ale za nierozegrane mecze przyznawany będzie walkower 3:0 dla zespołów przeciwnych. Wykluczenie z rozgrywek grozi również za nieprzystąpienie z własnej winy do trzech meczów.

Uczestnicy 

|
Objaśnienia:
Ze względu na wycofanie się Wigier Suwałki z II ligi i utrzymaniu Hutnika Kraków w tejże lidze, w III lidze pozostała Wisła Sandomierz. 
Wieczysta Kraków, mistrz IV ligi małopolskiej zachód wygrała swoje mecze barażowe o awans do III ligi z Bruk-Bet Termalica II Nieciecza, mistrzem IV ligi małopolskiej wschód.

Rozgrywki

Tabela 

||rowspan=14|

Miejsca po danych kolejkach 

UWAGI:

 Grubsza linia pionowa oznacza granicę między rundą jesienną a wiosenną.

Lider kolejka po kolejce 

Objaśnienia:

Wyniki

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki 
Uwaga: 
 zastosowano kolejność chronologiczną (np. jeśli dana drużyna rozegrała mecz 2. kolejki jako swój piąty w kolejności, jego rezultat podano w kolumnie oznaczonej numerem „2”).
 kolor zielony zaznaczono wygrany mecz, kolor żółty oznacza remis, natomiast kolor różowy mecz przegrany.

Objaśnienia:

Przypisy 

Piłka nożna w Polsce

Sport w województwie lubelskim
Sport w województwie podkarpackim
Sport w województwie małopolskim
Sport w województwie świętokrzyskim
Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce